Simen Håkon Østensen (ur. 4 sierpnia 1984 w Bærum) – norweski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Simen Østensen pojawił się 30 listopada 2002 roku podczas zawodów FIS Race w Gålå. Zajął wtedy 22. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Stryn, gdzie był między innymi piąty w sztafecie i jedenasty na dystansie 30 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2005 roku w Oslo, kiedy nie ukończył biegu na 50 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko dwa lata później - 31 grudnia 2006 roku w Monachium zajął 7. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Bieg ten był zarazem pierwszym etapem pierwszej edycji Tour de Ski. Cały ten cykl Norweg ukończył na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, pomimo iż nie stanął na podium żadnego z etapów. Wyprzedzili go jedynie Niemiec Tobias Angerer oraz Rosjanin Aleksandr Legkow. W sezonie 2006/2007 punktował jeszcze kilkakrotnie i ostatecznie zajął 11. pozycję w klasyfikacji generalnej. W lutym 2007 roku wystartował w biegu łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata w Sapporo, ale nie ukończył rywalizacji. W kolejnych sezonach jeszcze trzykrotnie startował w Tour de Ski, ale ani razu nie uplasował się w czołowej dziesiątce w klasyfikacji końcowej. Od sezonu 2008/2009 zaczął częściej startować w serii FIS Marathon Cup. Pierwszy sukces osiągnął w 2010 roku zajmując trzecie miejsce za swym rodakiem Andersem Auklandem i Czechrm Stanislavem Řezáčem w największym norweskim maratonie - Birkebeinerrennet. W sezonie 2010/2011 był drugi we włoskim La Sgambeda i trzeci w estońskim Tartu Maraton, a w 2013 roku zwyciężył w tym ostatnim biegu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 74.
 sezon 2008/2009: 62.
 sezon 2009/2010: 26.
 sezon 2010/2011: 8.
 sezon 2011/2012: 56.
 sezon 2012/2013: 6.
 sezon 2013/2014: 10.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011: 18.
 sezon 2012: 29.
 sezon 2013: 6.
 sezon 2014: 3.
 sezon 2014/2015: -
 sezon 2015/2016: -
 sezon 2016/2017: 9.
 sezon 2017/2018: 11.
 sezon 2018/2019: 7.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984